Sting of The Sting kan verwijzen naar:

economie 
 The Sting Companies, een modeconcern met onder meer winkelketen The Sting
 Sting (beroepsorganisatie), een Nederlandse beroepsorganisatie voor gezinsverzorgenden/thuiszorg
 Sting (software), software om eiwitten te analyseren
 Sting Energy Drink uit Pakistan

fictie
 Prik (Engels: Sting), zwaard uit de boeken van Tolkien
 The Sting (1973), Amerikaanse film uit 1973
 The Sting (1992), film uit Hong Kong uit 1992
 The Sting (Futurama), episode uit Futurama
 The Sting (Lovejoy), episode uit Lovejoy
 The Sting (The Office), episode uit The Office

pseudoniem
 Sting (artiest), Britse muzikant, artiestennaam van Gordon Sumner
 Steve Borden, Amerikaans worstelaar 
 Cheeseekau, Amerikaans-Indiaans opperhoofd 
 het stripfiguur Peter Stanchek uit de stripreeks Valiant

sport 
 Arizona Sting
 Charlotte Sting
 Chicago Sting
 Las Vegas Sting
 Southern Sting